Oak Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Hill Township (Missouri)
 Oak Hill Township (North Carolina)